Stanisław Szwed (1894-1984) – major artylerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, działacz samorządowy, poseł na Sejm V kadencji II RP, prawnik
 Stanisław Szwed (ur. 1955) – polski polityk, elektryk i związkowiec, poseł na Sejm III, V, VI, VII i VIII kadencji